Josep puede referirse a

Nombre 
 
 Josep, nombre equivalente en idioma Catalán  al nombre propio masculino José. El femenino es Josepa o Pepa.Otras variantes en idioma Catalán serían Pep.

Personajes 
 Josep Maria Flotats (1939-), actor y director teatral español;
 Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), arquitecto español;